Bundestagswahlkreis 171 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Marburg (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Schwalm-Eder (2009)
 Bundestagswahlkreis Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg (2005)
 Bundestagswahlkreis Werra-Meißner – Hersfeld (2002)
 Bundestagswahlkreis Heilbronn (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Esslingen (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Aalen (1949 bis 1961)